Планина је узвишење на Земљиној површини које је настало као резултат активности Земљине коре, а поред тога може се односити на:
 Планина, насеље у општини Крупањ у Мачванском округу, Србија. 
 Планина (Ајдовшчина), насеље у Словенији.
 Планина на Похорју, насеље у Словенији.
 Планина при Севници, насеље у Словенији.